Der Kanton Noyon ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Compiègne, im Département Oise und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Noyon. Vertreter im Generalrat des Departements ist seit 2004 Patrick Deguise.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 42 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Noyon aus den 23 Gemeinden Appilly, Babœuf, Beaurains-lès-Noyon, Béhéricourt, Brétigny, Caisnes, Cuts, Genvry, Grandrû, Larbroye, Mondescourt, Morlincourt, Noyon, Passel, Pont-l’Évêque, Pontoise-lès-Noyon, Porquéricourt, Salency, Sempigny, Suzoy, Varesnes, Vauchelles und Ville. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 132,28 km2. 

Noyon